Kvalifikace ženské dvouhry na Australian Open 2020 probíhala v Melbourne Parku před zahájením hlavní soutěže mezi 14. až 18. lednem 2020. Její prodloužení s odložením zápasů, z původně třídenního plánu, způsobila zhoršená kvalita ovzduší z kouřové clony v důsledku požárů buše v okolí Melbourne.

Kvalifikačního turnaje se zúčastnilo sto dvacet osm tenistek. Z tříkolové soutěže do navazujícího singlu postoupilo šestnáct kvalifikantek.

Hráčky

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Třináctá kvalifikantka

Čtrnáctá kvalifikantka

Patnáctá kvalifikantka

Šestnáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ženská kvalifikace